Името Орешене носят две български села:

 Орешене, област Ловеч
 Орешене, област Силистра